Boks na Igrzyskach Afrykańskich 2015 odbywał się w dniach 6–11 września 205 roku w Gymnase Talangaï położonym w Brazzaville.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Przypisy 

Igrzyska Afrykańskie 2015
Boks na igrzyskach afrykańskich
2015 w boksie